Сельц () — упразднённый кантон на северо-востоке Франции, в регионе Эльзас, департамент Нижний Рейн, округ Висамбур.

Географическое положение 
Площадь кантона Сельц составляла 106,49 км², количество коммун в составе кантона — 14, численность населения 13 110 человек (по данным INSEE, 2012), при средней плотности 123 жителя на квадратный километр (км²). В 1999 году численность населения составляла 12 055 человек, при средней плотности 113 жителей на квадратный километр (км²).

На севере кантон граничит с кантоном Лотербур, на северо-западе с кантоном Висамбур, на западе с кантоном Сульц-су-Форе, на юге с округом Агно, на востоке, со стороны Германии, на другом берегу реки Рейн расположен город Раштатт.

История 
Кантон был основан 4 марта 1790 года в ходе учреждения департаментов как часть бывшего «района Виссамбур».

Коммуна Сельц с официальной даты создания кантонов (1793 год) входила в состав кантона Лотербур. С созданием округов 17 февраля 1800 года, создан кантон Сельц-Бенайм, который с 1801 года переподчинён в качестве составной части округа Висамбур.

В составе Германской империи с 1871 по 1919 год существовал имперский район Вайссенбург (Kreis Weißenburg) в пределах имперской провинции Эльзас-Лотарингии без разбиений на города и общины.

С 28 июня 1919 года кантон Сельц снова стал частью округа Висамбур.

С 1940 по 1945 год территория была оккупирована гитлеровской Германией.

До административной реформы 2015 года в состав кантона входило 14 коммун. По закону от 17 мая 2013 и декрету от 18 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Нижний Рейн уменьшилось с 44 до 23. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. После реформы кантон был упразднён.

Консулы кантона

Состав кантона 
До марта 2015 года кантон включал в себя 14 коммун:

В результате административной реформы в марте 2015 года кантон был упразднён. Коммуны переданы в состав кантона Висамбур.

Примечания 

Упразднённые кантоны департамента Нижний Рейн